Гизо — многозначный термин.

 Гизо — мужское имя в Грузии, от него образована фамилия Гизоев.

Персоналии
 Гизо, Франсуа (; 1787—1874) — французский политический деятель и историк.

Прочее
 Епархия Гизо () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Гизо, Соломоновы Острова.